Canal du Nord peut désigner :
 le canal du Nord, un détroit entre l'Irlande et la Grande-Bretagne qui relie la mer d'Irlande à l'océan Atlantique ;
 le canal du Nord, un canal du Nord de la France ;
 le canal du Nord, un canal des Pays-Bas situé à Rotterdam ;
 le canal du Nord, une baie du Canada et des États-Unis située dans le lac Huron ;
 le Grand Canal du Nord, un canal situé dans le Limbourg néerlandais (Noordervaart) et dans la Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Nordkanal).